Câinele din Baskerville (în ) este al treilea dintre cele patru romane cu Sherlock Holmes scrise de Sir Arthur Conan Doyle.

Câinele din Baskerville se poate referi, de asemenea, la:

Filme de cinema 

 Der Hund von Baskerville, un film mut german din 1914
 The Hound of the Baskervilles (film din 1921), un film mut britanic cu Eille Norwood
 The Hound of the Baskervilles (film din 1929), un film mut german cu Carlyle Blackwell
 The Hound of the Baskervilles (film din 1932), un film britanic cu John Stuart
 The Hound of the Baskervilles (film din 1937), un film german cu Bruno Güttner
 The Hound of the Baskervilles (film din 1939), un film american cu Basil Rathbone
 The Hound of the Baskervilles (film din 1959), un film britanic cu Peter Cushing
 The Hound of the Baskervilles (film din 1978), un film de comedie britanic cu Peter Cook

Filme de televiziune 

 The Hound of the Baskervilles, un episod în două părți al serialului britanic de televiziune Sherlock Holmes (1968) cu Peter Cushing
 The Hound of the Baskervilles (film din 1972), un film american de televiziune cu Stewart Granger
 The Hound of the Baskervilles (film din 1981), un film de televiziune sovietic cu Vasili Livanov
 The Hound of the Baskervilles (serial TV), un serial britanic de televiziune din 1982, cu Tom Baker
 The Hound of the Baskervilles (film din 1983), un film de televiziune britanic cu Ian Richardson
 The Hound of the Baskervilles, un episod din 1988 al serialului britanic de televiziune The Return of Sherlock Holmes, cu Jeremy Brett
 The Hound of the Baskervilles (film din 2000), un film canadian de televiziune cu Matt Frewer
 The Hound of the Baskervilles (film din 2002), un film de televiziune britanic cu Richard Roxburgh

Vezi și 
 Sherlock Holmes and the Baskerville Curse, un film animat de televiziune australian din 1983, cu vocea lui Peter O'Toole
 „The Hounds of the Baskervilles”, un episod din 1999 al serialului animat britanico-american de televiziune Sherlock Holmes in the 22nd Century
 „The Hounds of Baskerville”, un episod din 2012 al serialului britanic de televiziune Sherlock
 „Hounded”, un episod din 2016 al serialului american de televiziune Elementary